

Lazio
Palazzo Orsini (o Palazzo Taverna) en Monte Giordano.
Palazzo Orsini en el Campo de' Fiori de Roma.
Palazzo Orsini en Monte Savello. 
Palazzo Orsini en Licenza, cerca de Roma.
Palazzo Orsini en Monterotondo, cerca de Roma.
Palazzo Orsini en Mentana, cerca de Roma.

Lombardia
Palazzo Orsini en Milán
Palazzo Orsini en Ghedi

Campania
Palazzo Orsini en el barrio napolitano de San Lorenzo.
Palazzo Orsini di Gravina en Nápoles.
Palazzo Orsini en Solofra en la provincia de Avellino.

Toscana
Palazzo Orsini en Pitigliano en la provincia di Grosseto.
Palazzo Orsini en Sorano en la provincia di Grosseto.

Puglia
Palazzo Orsini en Galatina en la provincia de Lecce.